Chicken Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chicken Lake (Alaska)
 Chicken Lake (Colorado)
 Chicken Lake (Michigan)
 Chicken Lake (Minnesota)
 Chicken Lake (Nebraska)